Muziekvereniging Excelsior (Winterswijk)
 Symfonisch Blaasorkest Excelsior Pijnacker, opgericht als Muziekvereniging Excelsior
 CMV Excelsior in Oosterend
 Muziekvereniging Excelsior (Noordwijk)